Municipio de Wagner puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wagner (condado de Clayton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clayton.
 Municipio de Wagner (condado de Aitkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Aitkin.